Kabinett Kühn bezeichnet folgende Landesregierungen Nordrhein-Westfalens unter Heinz Kühn (SPD):
Kabinett Kühn I (1966–1970)
Kabinett Kühn II (1970–1975)
Kabinett Kühn III (1975–1978)